Rade kan syfta på:

Geografi

Indonesien 
 Desa Rade, administrativ by, Nusa Tenggara Barat,

Tyskland 

1 Rade b. Rendsburg – en kommun i Schleswig-Holstein, 
2 Rade, Jessen (Elster) – ort, Jessen (Elster), Sachsen-Anhalt, 
3 Rade, Steinburg– en kommun i Schleswig-Holstein, 
4 Rade b. Hohenwestedt – en kommun i Schleswig-Holstein
5 Rade, Neu Wulmstorf – en ort i Neu Wulmstorf

Robotskapade Indonesienförgreningar